Doña María Josefa Alonso Pimentel y Téllez Girón, duchesse d'Osuna, Grande d'Espagne,  suo jure 12e comtesse-duchesse de Benavente, grand d’Espagne ( au ) est une dame noble espagnole, célèbre pour son patronage et son mécénat des artistes, des écrivains et des scientifiques des Lumières.

Biographie  
Elle épousa Pedro Téllez Girón,  d'Osuna en 1771. Le couple eut de nombreux enfants. Ses biens et titres de noblesse ont été absorbés par la famille Osuna.

Selon les rapports contemporains, elle était une femme de grande intelligence, élégance et équilibre, qui a également joué un rôle important dans la société espagnole et a fait beaucoup de bonnes œuvres. La duchesse émancipée a tenu l'un des salons littéraires les plus importants de Madrid, faisant d'elle l’incarnation de la noblesse dite « éclairée » fin du , et une représentante du siècle des Lumières.

La duchesse et son mari étaient parmi les plus importants clients issus de la haute noblesse pour le peintre Francisco de Goya. La duchesse non seulement avait acheté l’une des premières éditions de Los Caprichos, mais a également commandé une série de peintures de cabinet sur le thème de la sorcellerie de Goya, parmi celles-ci Le Sabbat des sorcières. Dans un célèbre portrait que Goya peint d'elle, elle se tient debout avec réserve noble, et habillé selon la mode lancée par la reine Marie Antoinette à Paris à cette époque. Dans un autre tableau, Goya peint la famille ducale.

Une de ses filles a été Joaquina Téllez Girón, marquise de Santa Cruz, qui a été également peinte par Goya.

Nom complet et le titre 
Ses titres espagnols étaient (en totalité) :   Doña María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel Téllez Girón - Borja y Centelles, décimo quinta Condesa y décimo segunda Duquesa de Benavente, décimo tercera Duquesa de Béjar, décimo tercera Duquesa de Plasencia, décimo segunda Duquesa de Arcos, décimo cuarta Duquesa de Gandia, neuvaine Duquesa de Mandas y Villanueva, octave marquesa de Jabalquinto, décimo quinta marquesa de Gibraleón, neuvaine marquesa de Terranova, décimo segunda marquesa de Lombay, décimo sexta marquesa de Zahara, décimo octave condesa de Mayorga, décimo sexta condesa de Luna, décimo tercera condesa de Bañares, séptima condesa de Belalcázar, décimo cuarta condesa de Oliva, décimo primera condesa de Mayalde, décimo segunda condesa de Bailén, décimo segunda condesa de Casares, décimo quinta vizcondesa de la Puebla de Alcocer, 6 veces Grande de España, di principessa Anglona, duchessa di Monteagudo, marquise di Marguini, comtesse di Osilo e di Coguinas en Cerdeña, dama de la Orden de María Luisa .

Ascendance

Informations complémentaires

Tableaux de Francisco Goya

Références

Sources  

 
 

Naissance en novembre 1752
Décès en octobre 1834
Grand d'Espagne
Décès à 81 ans
P
Salonnière
Duchesse espagnole
Duc de Gandia
Duc d'Arcos
Duc de Béjar
Duc de Benavente
Duc de Mandas et Villanueva
Duc de Plasencia